Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 178e régiment d'artillerie

Homonymie d'unités militaires